

Listă de organizații teroriste 

Legenda pentru tabelul de mai jos:
 "" înseamnă că "este desemnată ca organizație teroristă",
 "" înseamnă că "a fost desemnată ca organizație teroristă, dar acest lucru nu mai este valabil în prezent".

Organizații teroriste religioase

Creștine 
 Aryan Republican Army (SUA)
 Rebelii din Nagaland (1947 - prezent)
 Frontul de eliberare națională a Tripura (1989 - prezent)
 Armata de rezistență a Domnului (Uganda)
 Armata lui Dumnezeu (SUA)
 Phineas Priesthood (SUA)
 The Concerned Christians (SUA)
 The Covenant, the Sword, and the Arm of the Lord (SUA)

Hindu 

 Shiv sena. Cunoscut de asemeni ca Armata lui Shiva. În India e recunoscut ca partid legal de dreapta. Este declarat grup terorist numai de Pakistan.
 Patit Pawan Sanghatana organizație fascistă Hindu.
 Brigada Shambaji. Grup Hindu de tineret.

Iudaice 
 Kahane Hai - KAH (Israel, USA)

Islamiste 

 Abu sayyaf (1991 - prezent) (Philipine)
 Armata Islamică Aden-Abyan (Yemen)
 Al-Gama'a al-Islamiyya (Arabă: الجماعة الإسلامية)(Egipt)
 Grupul Islamic Armat (Arabă:الجماعة الإسلامية المسلحة)(Algeria)
 Hamas (Arabă: حركة حماس) (Palestina)
 Brigăzile Martirilor Al-Aqsa (Arabă: كتائب شهداء الأقصى)(Palestina, Cisiordania)
 Ansar al-Islam (Arabă: انصار الاسلام)(Irak)
 Al-Qaida (globală)
 Asbat al-Ansar (sudul Libanului).
 Jama'at al-Tawhid wa'al-Jihad (al-Qaeda în Irak)
 Jihadul Islamic Egiptean (Egipt)
 Harakat al-Mujahidin (Pakistan, Kașmir)
 Frontul Islamic de Eliberare al Bahrainului
 Mișcarea Islamică din Asia Centrală (Asia Centrală)
 Mișcarea Islamică din Uzbekistan (Uzbekistan)
 Jaish-e-Mohammed (Pakistan)
 Jaish Ansar al-Sunna (Irak)
 Frontul de Eliberare al Jammu și Kașmir (Pakistan, Kașmir) JKLF
 Jemaah Islamiyah (sud-estul Asiei)
 Jihat Rite (Australia)
 Lashkar-e-Jhangvi (Pakistan)
 Lashkar-e-Toiba (Pakistan)
 Maktab al-Khadamat (Afganistan)
 Grupul Combatant Islamic Marocan (Maroc, Spania)
 Frăția Musulmană (intenațional)
 Oamenii împotriva gangsterilor și drogurilor (Africa de Sud)
 Grupul Salafist de luptă și rugăciune (Algeria)
 Sipah-e-Sahaba Pakistan (Pakistan)
 Takfir wal-Hijra (Egipt, Sudan, Algeria)
 Kurdish-Hizbullah (Turcia)
 Rețeaua Hofstad (Olanda)
 Frontul de Dezvoltare Națională (Kerala, India)

Fronturi Islamice 

 Al-Barakaat – (al-Qaeda)
 Organizația Umanitară Al-Wafa – (al-Qaeda)
 Frontul Islamic al Salvării (Algeria)
 Fundația internațională a binevoinței. – (al-Qaeda)
 Fundația Țara Sfântă pentru dezvoltare și... (Hamas)
 Fundația globală.... – (al-Qaeda)
 Compania de Comerț Konsojaya – (Jemaah Islamiyah)

Sikh 

 Babbar Calza
 Federația Internaționala a Tineretului Sikh
 Forța Khalsa Saheed
 Forța de Eliberare a Khalistanului
 Forța Comando a Khalistanului
 Frontul de Eliberare a Khalistanului
 Armata Națională a Khalistanului
 Regimentul Dashmesh
Toate aceste grupări revendică, pentru Sikhși, organizarea statrului Khalistan în Punjabul indian, și în ariile adiacente. Unele grupări au început activitățile în anii ”80, dar acum și-au diminuat activitatea.

Alte organizații teroriste religioase 

 Aum Adevărul Suprem (Japonia) – Aum Shinrikyo

Organizații teroriste naționaliste

Palestina 
 Addameer (Ties to the PFLP Terrorist Group) 
 Al-Fatah
 Brigada Martirilor Al-Aqsa
 Baloch Mujahideen
 Hamas
 Jihadul Islamic Palestinian 
 Organizația nasseristă
 Organizația Acțiunea Arabă
 Septembrie Negru

Irlanda

De orientare republicană 

 Confreria Fenian
 Armata Republicană Irlandeză
 Armata Provizională Republicană Irlandeză
 Armata de Eliberare Națională Irlandeză

Loialiști nord-irlandezi 

 Asociația de apărare Ulster
 Forța voluntarilor din Ulster
 Forța voluntară loialistă
 Voluntarii Orange

Ungaria

Organizații fasciste și teroriste ungurești 

 Turáni Vadászok (Vînatorii Turanici), 
 Turul Szövetség (Asociația Turul), 
 Rongyos Gárda (Garda Zdrențăroșilor),
 Magyar Rendfenntartó Bizottság (Comitetul maghiar pentru menținerea ordinii publice),
 Nemzetőrség (Garda națională)

Sri Lanka 

 Tigrii Tamili

Alte Regiuni 
 an gof (Cornwall)
 Mișcarea Islamică Turkestanuli de Est 
 Frăția (confreria) Revoluționară Croată (Iugoslavia)
 Frontul de Eliberare Națională (Algeria)
 Frontul de Eliberare a Quebecului (Canada)
 Armata de Eliberare din Kosovo
 Partidul Muncitorilor din Kurdistan (Turcia) – PKK 
 Los Macheteros (Puerto Rico)
 Frontul de Eliberare Națională a Corsicii (Franța) - FLNC
 Uniunea Populară (Mexic)
 ETA (Țara Bascilor)

Organizații teroriste de stânga 

 Acțiunea directă (Franța)
 Armata Secretă Armeană pentru Eliberarea Armeniei (Liban, Armenia, SUA) - ASALA
 Chukaku-Ha (Japonia)
 Partidul Comunist din Nepal (Nepal) – de orientare Maoista
 Armata de Eliberare Națională (Columbia) - Ejército de Liberación Nacional – ELN
 GRAPO (Spania)
 Organizația Separatistă Bască ETA (Spania)
 Armata Roșie Japoneză (Japonia) – Sekigun
 Khmerii roșii (Cambogia)
 Frontul Patriotic Manuel Rodríguez (Chile)
 Montoneros (Argentina)
 Consiliul Socialist Național al Nagalandei (India)
 Naxals (India) – Naxalites
 Noua Armată Populară (Philipine)
 Organizația Revoluționară 17 Noiembrie (Grecia) – 17N
 Grupul Popular de Război (India)
 Fracțiunea Armata Roșie (Germania) – cunoscută ca Banda Baader-Meinhof
 Gruparea Meinhof-Puig Antic (Germania)
 Celulele Revoluționare (Germania)
 Brigăzile Roșii (Italia)
 Forțele Armete Revoluționare ale Columbiei (Columbia) – FARC
 Calea Luminoasă (Peru) – Sendero Luminoso
 Armata de Eliberarea Symbioneză (SUA)
 Mișcarea Revoluționară Tupac Amaru (Peru)
 Frontul Unit de Eliberare (SUA)
 Frontul Unit de Eliberare a Assam (India)
 Weathermen (SUA) 
 Partidul-Front de Eliberare Revoluționară Populară

Organizații teroriste de dreapta

Rasiste 
 Armata de Eliberare a Rwandei (Rwanda)
 Armata Republicană Ariană (SUA)
Aryan Nations (SUA)
 Boeremag (Africa de Sud)
 Combat 18 (Regatul Unit)
 Coloana 88 (Regatul Unit)
 Charles Martel Club (Franța)
 Escadronul Morții (Brazilia)
 Ku Klux Klan (SUA, Regatul Unit)
 Mișcarea de Acțiune și Apărare Masada (Franța)
 Mișcarea Creativității (SUA)
 Mișcarea Național Socialistă (Regatul Unit)
 Ojo per ojo (Guatemala)
 Ordinul (SUA)
 Ordine Nero (Italia)
 Organizația Armatei Secrete (Franța, Algeria)
 Partidul Acțiunea Naționalistă (Turcia)
 Rezistența Albă Ariană
 Rosa dei Vente (Italia)

Anti-comuniste 

 Alianța Anticomunistă Argentina (Argentina)
 Alianța Anticomunistă Braziliană
 Alpha 66 (SUA, Cuba) – în exil
 Autoapărarea Unită a Columbiei (Columbia)
 Banda Mongoose (Genada)
 Brigăzile Morții (El Salvador)
 Contras (Nicaragua)
 Coordonarea Unită a Organizațiilor Revoluționare (Cuba) 
 Escadronul Morții (Brazilia)
 Gladio (în Europa, prima dată descoperită in Italia)
 Omega 7 (SUA, Cuba) – în exil
 Ranvir Sena (India)

Note

Bibliografie 
 Urmașii lui Atilla, Radu Teodoru, p.70
 Masacrul din Moisei 
 Gardianul - Românii își comemorează martirii, Frunda vrea să-l reabiliteze pe Wass Albert 
 Paul Ștefănescu: Istoria mondială a societăților secrete, Editura Miracol, București,

Legături externe 
 Grupări teroriste, nctc.gov

Teroriste
Listă